Toto je seznam obcí v departementu Haute-Corse na Korsice, jež náleží Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Haute-Corse